Давид Гарибян (; 29 мая 1990, Ереван) — армянский режиссёр, актёр, модель и ведущий.

Биография 

Родился в 1990 году, 29 мая, в Ереване. В 2007 году окончил среднюю школу N 2 им. Х. Абовяна и в том же году поступил в Государственный инженерный университет Армении.

В июне 2011 г. получил степень бакалавра-инженера по специальности «Прикладная механика». Параллельно с основным профессиональным образованием в 2008 г. посещал гуманитарные и экономико-управленческие курсы ГИУА по специальности «Финанасы и кредит», учебную программу по которым успешно завершил в 2010 году.

В 2011 году он продолжил учебу на факультете культуры Армянского Государственного педагогического университета им. Х. Абовяна, окончив который, в мае 2013 года получил степень магистра по специальности «Режиссура массовых торжеств». Тема дипломной работы — «Национальные костюмы в массовых театрализованных празденств».

С 3-го сентября 2013 г. оформлен соискателем в институте искусства НАН РА по специальности «Изобразительное искусство, декоративное и прикладное искусство, дизайн».

Карьера 
Участвовал в телевизионных шоу-программах, снимался в музыкальных клипах и телесериалах, а также вел ряд благотворительных концертов, в частности, в концертном зале им. Арно Бабаджаняна и на театральной сцене театра им. А. Пароняна.

В декабре 2009 г. принял участие в конкурс-фестивале: «Лучшая модель XXII Мира», прошедшем в Софии. В 2011 г. в Испании участвовал в ежегодном международном конкурсе-фестивале моделей и дизайнеров «International Best Male and Female Model World» и «Costa Blanca Fashion Week» ("Лучшая мужская и женская модель Мира и «Неделя моды Коста Бланка».), представляя Армению. Выступал также в странах СНГ, являясь координатором этого фестиваля.

В настоящее время работает в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиарова как актер.

В 2016 от году был приглашен в Румынию на международный конкурс Top International Model of the World по проведению мастер- класса по ходьбе моделей по подиуму catwalk, а так же являлся знатоком технических навыков и о технике представления национальных костюмов в процессе фотосессий. В 2014 ом году был признан победителем Mister Fashion Beauty Universal где участвпвали модели из 111-ты стран мира.

Телевидение

Модельные конкурс-фестивали

Показы

Театр 

Участвовал также в торжествах «Эребуни-Ереван — 2012», сыграв роль принца Ассирии.

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 Гарибян,Давид Левонович в ВКонтакте
 David Gharibyan releases moving social video on Armenian Genocide (Includes interview)
 Actor, model, and media personality David Gharibyan celebrates his birthday
 Chatting with David Gharibyan: Actor, producer, and Armenian media personality
 Catching up with David Gharibyan: Armenian media personality, actor, and producer
 Armenian media personality, actor, and producer

Примечания 

Выпускники Армянского педагогического университета